Фёдор Григо́рьев:
 Григорьев, Фёдор Алексеевич (1850—1926) — русский и советский военный педагог; генерал от артиллерии.
 Григорьев, Фёдор Андреевич (1939—2012) — ученый-юрист, ректор Саратовской государственной академии права, генерал-майор внутренней службы.
 Григорьев, Фёдор Васильевич (1890—1954) — советский актёр, народный артист РСФСР (1945).
 Григорьев, Фёдор Фёдорович (1862 — ?) — русский генерал, георгиевский кавалер.